Józef Plisowski (1877 – 1966) – generał WP, od 1919 szef Sekcji Zaopatrzenia Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, członek Komisji Kwalifikacyjnej AK
 Konstanty Plisowski (1890 – 1940) – generał WP, dowódca obrony twierdzy brzeskiej  w wojnie obronnej 1939, prawdopodobnie zamordowany w Charkowie
 Kazimierz Plisowski (1896 – 1962) – pułkownik kawalerii WP, brat Konstantego, dowódca 2 Pułku Ułanów Grochowskich i Suwalskiej Brygady Kawalerii podczas wojny obronnej 1939